Таганрогский — многозначный термин:

 Таганрогский — хутор в Егорлыкском районе Ростовской области.
 Павел Таганрогский — святой Русской Православной церкви.

См. также 
 Таганрогский залив
 Таганрогский переулок